Джой Адамсон, Джой А́дамсон (; уродженка Фрідеріке Вікторія Ґеснер; Friederike Victoria Gessner; *1910(1910), Опава — †1980) — австрійська письменниця.
 Альфред Гаррісон Джой (англ. Alfred Harrison Joy; 23 вересня 1882, Грінвіллі, Іллінойс — 18 квітня 1973, Пасадена, Каліфорнія) — американський астроном.
 Мелані Джой (* 2 вересня 1966) — американська психолог, публіцист та веганська активістка.
 Едіт Джой Сковелл (англ. Edith Joy Scovell; 1907, Шеффілд, Велика Британія — 1999) — англійська поетеса.
 Бетані Джой Ленз, Бетані Джой Ленц (англ. Bethany Joy Lenz, раніше Геліоті, нар. 2 квітня 1981) — американська актриса, музикант, режисер, продюсер, автор пісень.
 Аня Тейлор-Джой (англ. Anya Taylor-Joy; нар. 16 квітня 1996(19960416), Маямі, Флорида, США) — актриса та модель.
 Джой Алфреда Вілер, Пані Джой Алфреда Вілер (Mrs. Joy Elfreda Wheeler) (11 грудня 1954) — ямайський дипломат.
 Ліза Джой — американська сценаристка та телепродюсер.

 Джой (фільм, 2015), «Джой» () — американський біографічний комедійно-драматичний фільм, знятий Девідом Расселлом.
 Джой (футбольний клуб), Футбольний клуб «Джой» або просто «Джой» () — футбольний клуб з міста Лерібе.
 Джой (Доктор Хаус), «Джой» () — шоста серія п'ятого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус».